Kolor purpury (oryg. ) – powieść Alice Walker
 Kolor purpury (oryg. ) – film Stevena Spielberga
 The Color Purple – musical broadwayowski i album z muzyką z tego przedstawienia

Przypisy